Юбе́р Жиро́ (фр. Hubert Giraud или Hubert Girault):
 Жиро, Юбер (1920—2016) — французский композитор.
 Жиро, Юбер (род. 1957) — швейцарский химик.